Le tournoi de tennis de Virginie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute à Newport News du 11 au .

Helena Suková remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Medrado, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcella Mesker et Carol Lynn Baily.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Virginie
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Virginie
Tennis aux États-Unis en 1982
Hampton Roads
Tennis en janvier 1982